Кузина, Юлия:
 Кузина, Юлия Валерьевна (род. 1976) — российская самбистка и дзюдоистка.
 Кузина, Юлия Владимировна (род. 1989) — российская шашистка.